Дом Союзов:

 Дом Союзов (Москва) — бывшее здание Благородного собрания.
 Дом Союзов (Волгоград)
 Дом Союзов (Краснодар)
 Дом Союзов (Саранск)

См. также 
 Дом профсоюзов